Gasparini ist der Familienname folgender Personen:

 Armido Gasparini (1913–2004), italienischer Missionsbischof
 Carlo Gasparini (1895–1970), italienischer Diplomat
 Charles Gasparini (* 1938), französischer Fußballspieler
 Daniele Gasparini (* 1975), italienischer Komponist
 Ferdinando Gasparini (* 1969), italienischer Fußballspieler
 Francesco Gasparini (1661–1727), italienischer Komponist
 Gustavo Gasparini (* 1930), italienischer Schriftsteller
 Jacopo Gasparini (1879–1941), italienischer Gouverneur von Eritrea
 John Gasparini (* ?), US-amerikanischer Eishockeytrainer und -funktionär
 Lodovico Gasparini (* 1948), italienischer Regisseur

 Michelangelo Gasparini (um 1675–1732),  italienischer Opernsänger (Countertenor), Gesangspädagoge und Komponist
 Monica Gasparini (* 1966), italienische Journalistin
 Omar Gasparini (* ?), argentinischer Künstler
 Pino Gasparini (* 1946), Schweizer Sänger und Entertainer
 Quirino Gasparini (1721–1778), italienischer Komponist
 Roberto Daniel Gasparini (* 1958), argentinischer Fußballspieler
 Sandra Gasparini (* 1990), italienische Rennrodlerin
 Welson Gasparini (* 1936), brasilianischer Politiker
 Zulma Brandoni de Gasparini (* 1944), argentinische Paläontologin